Села:
 Маркуші — Вінницька область, Хмільницький район
 Маркуші — Житомирська область, Бердичівський район